Schlieben steht für:

 Schlieben, Stadt in Brandenburg
 Amt Schlieben, Amt in Schlieben
 Amt Schlieben (Kurfürstentum Sachsen), historisches Amt in Kursachsen
 Schlieben (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schlieben (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 KZ-Außenlager Schlieben